Die Saison 2018/19 der Oberliga Baden-Württemberg war die 41. Spielzeit der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg und die elfte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 10. August 2018 mit dem Spiel zwischen dem FSV 08 Bissingen und dem 1. CfR Pforzheim eröffnet und endete am 30. Mai 2019.

Saisonverlauf 
Der Bahlinger SC kehrte nach drei Jahren als direkter Aufsteiger in die Regionalliga zurück. Am 33. Spieltag konnte die erste Meisterschaft in der Oberliga Baden-Württemberg und der zweite Aufstieg in die Regionalliga Südwest gefeiert werden. In der Rückrunde holte man 45 von 51 möglichen Punkten, am Ende der Hinrunde belegten die Bahlinger nur Rang zehn, als beste Rückrundenmannschaft holten sie den Rückstand auf und gewannen den Titel. Die Stuttgarter Kickers hingegen, welche an insgesamt 18 Spieltagen Tabellenführer waren, verpassten den direkten Wiederaufstieg in den Relegationsspielen um den Aufstieg in die Regionalliga Südwest und verblieben ein weiteres Jahr in der Oberliga.

Aufgrund dieses Nichtaufstieges stieg die TSG Backnang 1919 auf Rang 15 trotz einer soliden Rückrunde in die Verbandsliga Württemberg ab. Weit abgeschlagen stiegen mit ihnen die beiden Aufsteiger FC Germania Friedrichstal und 1. FC Normannia Gmünd direkt wieder ab, der SV Spielberg verabschiedete sich als Tabellenletzter in die Verbandsliga, aus welcher sie zuletzt 2011 aufgestiegen sind.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2018/19 qualifizierten sich folgende Vereine sportlich:

 der Absteiger aus der Regionalliga Südwest 2017/18 aus der Region Baden-Württemberg:
 Stuttgarter Kickers
 die unterlegene Mannschaft aus der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest:
 FC 08 Villingen
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Baden-Württemberg 2017/18:
 SGV Freiberg
 FSV 08 Bissingen
 FC Nöttingen
 FV Ravensburg
 SSV Reutlingen 05
 Bahlinger SC
 1. Göppinger SV
 Neckarsulmer Sport-Union
 SV Oberachern
 TSG Backnang 1919
 1. CfR Pforzheim
 SV Spielberg
 der Aufsteiger aus der Verbandsliga Baden 2017/18:
 FC Germania Friedrichstal
 der Aufsteiger aus der Verbandsliga Südbaden 2017/18:
 SV Linx
 der Aufsteiger aus der Verbandsliga Württemberg 2017/18:
 1. FC Normannia Gmünd
 der Gewinner der Aufstiegsspiele der Vizemeister der Verbandsligen Baden, Südbaden und Württemberg:
 TSV Ilshofen

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler nach dem Nachnamen, soweit vorhanden, alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Stadien

Aufstiegsrunde zur Oberliga 

Den letzten Aufstiegsplatz spielten die drei Vizemeister der Verbandsligen Baden, Südbaden und Württemberg aus (oder der Drittplatzierte, sollten Meister bzw. Vizemeister das Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen wollen). Dabei trafen zunächst der südbadische und badische Vertreter in zwei Partien aufeinander, ehe der Sieger des Duells in zwei Spielen gegen den Vizemeister der Verbandsliga Württemberg den vierten Aufsteiger in die Oberliga ermittelte.

Folgende Vereine qualifizieren sich für die Aufstiegsrunde:
 Drittplatzierter der Verbandsliga Baden 2018/19: FV Fortuna 1911 Heddesheim
 Vizemeister der Verbandsliga Südbaden 2018/19: Freiburger FC
 Vizemeister der Verbandsliga Württemberg 2018/19: FSV Hollenbach

|}

|}

Einzelnachweise 

2018
Oberliga Baden-Württemberg 2018/19